Sabio puede hacer referencia a:

Filosofía y moral 
 Hombre sabio o individuo sabio, es quien tiene amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento, es quien aporta sensatez y claridad de juicio, es una característica humana que se desarrolla por aplicación de la inteligencia y de la propia experiencia, así obteniendo conclusiones que capacitan para reflexionar, y para discernir entre la verdad, lo bueno, lo malo, lo conveniente, lo inconveniente, lo deseable, y lo posible.

Psiquiatría 
 Síndrome del sabio o Síndrome del savant, tesis propuesta por Darold Treffert referida a individuos con algún talento o competencia extraordinariamente y también con falencias.

Mitología 
 Bhrigu (sabio), uno de los siete grandes sabios en la mitología hinduista.

Música 
 El Sabio, sexto álbum de estudio de Héctor Lavoe en su carrera como solista.

Patronímicos (antropónimos) 

 Alfonso X de Castilla o Alfonso X «el Sabio» (1221-1284), rey de Castilla entre 1252 y 1284.
 Dionisio el Sabio (ca.1440-1502), pintor de iconos ruso, reconocido como la cabeza de la escuela moscovita de pintores de iconos a caballo entre los siglos XV y XVI.
 Domingo Savio (1842-1857), también conocido como Doménico Savio, alumno de san Juan Bosco en el oratorio de san Francisco de Sales, que se propuso ser santo y murió tres semanas antes de cumplir los 15 años de edad.
 Epifanio el Sabio (?-1429), monje de Rostov hagiógrafo y discípulo de san Sergio de Rádonezh.

Arquetipos 
 Viejo sabio, arquetipo de lo Inconsciente colectivo descrito por Carl Gustav Jung.

Literatura 
 Literatura de Alfonso X el Sabio, toda la obra literaria de carácter lírico, jurídico, histórico, científico y recreativo realizada en el ámbito del escritorio del rey Alfonso X de Castilla.